Гадельшин:
 Гадельшин, Вильдан Радикович (род. 1995) — российский легкоатлет.
 Гадельшин, Закир Радикович (род. 1996) — российский легкоатлет.
 Гадельшин, Хамит Габдуллович (1923—2000) — Герой Советского Союза.
 Гадельшин, Эдгар Ренатович (1970—2011 или 2012) — советский и российский хоккеист.